Љубљен (? - † 1258) је био средњовековни босански филозоф.

Рођен је у Врхбосни у првој половини 13. века, где је и провео највећи део свог живота. Живео је у ратним временима, када је Инквизиција предузимала верске прогоне против босанских хришћана. 1234. године Папа Гргур IX започиње крсташки рат против босанских "јеретика“, а између 1235. и 1237. Угарска врши крсташки поход на Босну.

Сам Љубљен се бавио размишљањем, посматрањем природе ("Ја бјех онај који се питах как то да небо не стари а из њег се стално радђају нова и нова годишња доба") и проблемом људске егзистенције. Изгледа да је због свих тих питања одузео себи живот ("И мишљах мојом смерти све тће то конечно стати").

Покопан је у Врхбосни 1258. године, а подаци о његовом животу долазе са његовог надгробног стећка.

Референце 

Филозофи